Die Saison 2009/10 der Wysschaja Liga war die 18. Spielzeit der zweithöchsten russischen Eishockeyspielklasse. Den Meistertitel, den sogenannten Bratin  Cup, gewann der HK Jugra Chanty-Mansijsk zum zweiten Mal in Folge und erreichte damit die sportliche Qualifikation für den Aufstieg in die KHL. Aufgrund der Reform der zweiten Spielklasse mussten sich nach der Saison Chimik Woskressensk und der HK Lipezk aus finanziellen Gründen zurückziehen, während andere Mannschaften in die Perwaja Liga abstiegen.

Modus 
Die 27 Mannschaften der Wysschaja Liga wurden vor der Saison nach regionalen Kriterien in drei Konferenzen eingeteilt. Die West-Konferenz hatte mit zehn Mannschaften einen Teilnehmer mehr als die Zentral-Konferenz mit neun Mannschaften und zwei mehr als die Ost-Konferenz mit acht Mannschaften. Zunächst spielte jede Mannschaft sechs Mal gegen jeden Gegner innerhalb der eigenen Konferenz, sodass die Anzahl der Spiele pro Mannschaft in der West-Konferenz 54, in der Zentral-Konferenz 48 und in der Ost-Konferenz 42 betrug.

Die acht besten Mannschaften qualifizierten sich anschließend für das Achtelfinale der Playoffs, in denen der Zweitligameister ausgespielt wurde, während die folgenden 16 Mannschaften bereits im Playoff-Sechzehntelfinale begannen. Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Verlängerung zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Verlängerung gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

West-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Zentral-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Ost-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Halbfinale 
Die Spiele des Halbfinals fanden am 10., 11., 14. und 15. April 2010 statt

Finale 
Die Spiele des Finales fanden am 22., 23., 26. und 27. April 2010 statt

Weblinks 
 

2009
Eishockeysaison 2009/10